Лос Напучис има више значења:

 Лос Напучис, Орераре (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Напучис (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику